Falling Up (album), het zestiende album van de Britse progressieve rock musicus Kevin Ayers.
Falling Up (film), een Amerikaanse film uit 2009 onder regie van David M. Rosenthal